Picou est un nom de famille notamment porté par :

 Scholastique Picou Breaux (1796-?), fondatrice de la ville de Breaux Bridge située au cœur de la région de l'Acadiane ;

 Henri-Pierre Picou (1824-1895), peintre français ;

 Alphonse Picou (1878-1961), clarinettiste, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre de jazz américain.

Patronyme français